Энн Дадли, графиня Уорик (; 1548/1549 — 9 февраля 1604) — английская аристократка, фрейлина и близкая подруга королевы Елизаветы I; третья и последняя жена Амброуза Дадли, графа Уорика.

Биография 
Энн Рассел родилась в 1548/1549 годах и была старшей дочерью и старшим ребёнком из семи детей Фрэнсиса Рассела, 2-го графа Бедфорда, и его первой жены Маргарет Сент-Джон; по материнской линии Энн была прапраправнучкой Маргарет Бошан из Блетсо и, таким образом, четвероюродной сестрой короля Эдуарда VI и королев Марии I и Елизаветы I. О детстве Энн известно мало, однако, вероятно, она провела первые годы в родительском доме в , Бакингемшир. Энн стала частью двора будущей королевы Елизаветы ещё в раннем детстве благодаря родственным связям Тюдоров и Сент-Джонов. В 1559 году, вскоре после того, как принцесса Елизавета взошла на престол, Энн стала почётной фрейлиной новой королевы, а впоследствии — фрейлиной в её личных покоях.

Когда Энн было 16 лет, её отец и фаворит королевы Роберт Дадли организовали брак девушки со старшим братом Дадли Амброузом, графом Уориком, который был старше Энн почти на двадцать лет и успел дважды овдоветь. Официальная церемония состоялась 11 ноября 1565 года в королевской часовне дворца Уайтхолл; свадьба, ставшая одним из крупнейших празднований в правление Елизаветы I, сопровождалась многочисленными турнирами и банкетами. Этот брак имел и политический подтекст, соединив две самые известные пуританские семьи в стране. Ни Амброуз, ни его брат Роберт, который также был вдовцом и в ближайшем будущем не рассматривал для себя возможность нового брака, не имели детей; на брак с Энн возлагались надежды на сохранения рода Дадли. Как бы то ни было, наследников ни мужского, ни женского пола у пары так и не появилось.

Несмотря на бездетность, Энн была счастлива в браке и в 1570-х и 1580-х годах супруги предпочитали жить вдали от Лондона. Долгие годы супруг Энн страдал от последствий травмы ноги, полученной во время военной службы в 1563 году. В конце января 1590 года ногу пришлось ампутировать, в результате чего 21 февраля Амброуз скончался в лондонском Бедфорд-хаусе. За два дня до смерти Дадли навестил дипломат ; он обнаружил графа в великих страданиях, «которые длились до самой его смерти», а графиню — сидящей «у огня и полную слёз, мешавших ей говорить». Амброуз оставил по себе долги в размере £7000, так что Энн пришлось продать своему кузену Джону Сент-Джону за £6000 замок Чирк, унаследованный Амброузом после смерти Роберта Дадли. В 1602 году Энн также пришлось продать коттедж с садом в Стратфорд-апон-Эйвоне; новым владельцем дома стал Уильям Шекспир. В качестве своего последнего пристанища Энн сохранила дом Дадли в Нортоу, Хартфордшир.

После смерти мужа Энн, всё ещё остававшаяся близкой подругой королевы, часто пребывала при дворе; была она рядом с Елизаветой I и в день её смерти в Ричмондском дворце 24 марта 1603 года. Согласно записям Энн Клиффорд, Энн Рассел была одной из самых любимых дам королевы, «более любимая и полезная дама… чем другие в королевстве». При новом суверене при дворе не оказалось места старым вдовам, однако Энн была милостиво принята Яковом I по прибытии его в Англию. «Болезненная и тоскующая» графиня осенью 1603 года удалилась в Нортоу, где она умерла в окружении семьи 9 февраля 1604 года. Согласно последней воле Энн, она была похоронена в капелле Бедфордов в приходской  в Ченисе.

Энн была крёстной матерью своей племянницы Энн Клиффорд и «матерью по привязанности» своим брату Уильяму и сёстрам Элизабет и  после смерти матери в 1562 году. Энн также была в хороших отношениях со своим деверем Робертом Дадли. Она также покровительствовала многим писателям и поэтам, в частности Эдмунду Спенсеру в 1590-х годах; ей также было посвящено более двух десятков книг, по большей части пуританских авторов.

Генеалогия

Примечания

Литература 
 
 
 

Родившиеся в 1540-е годы
Энн
Энн
Фрейлины при дворе Тюдоров